Reisenhofer ist der Familienname von:

 Kerstin Reisenhofer (* 1979), österreichische Skirennläuferin
 Marie Reisenhofer (1865–1947), österreichisch-deutsche Schauspielerin